Mare de Déu de l'Esperança (escultura), escultura d'alabastre policromat del -XIV
 Mare de Déu de l'Esperança (Bolvir), capella d'una sola nau al municipi de Bolvir (Cerdanya) 
 Mare de Déu de l'Esperança del Castellet, església romànica al veïnat del Castellet, en el terme actual de Tremp 
 Mare de Déu de l'Esperança de Claret, església parroquial romànica al poble de Claret, pertanyent al terme municipal de Tremp 

 Mare de Déu de l'Esperança de Ferreres, església de Ferreres (municipi de Flaçà, Gironès)

 Mare de Déu de l'Esperança de l'Hospital, capella de l'antic Hospital de Sant Joan, de la ciutat de Perpinyà (el Rosselló)

 Mare de Déu de l'Esperança de Perpinyà, capella de la clínica del mateix nom a la ciutat de Perpinyà (el Rosselló)
 Mare de Déu de l'Esperança del Puig, església catòlica de la ciutat de Perpinyà (el Rosselló)

 Mare de Déu de l'Esperança de Torà de Tost, església al municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) 

 Mare de Déu de l'Esperança (Tuïr), capella de l'Hospital Psiquiàtric del Rosselló, a la vila de Tuïr 

 Mare de Déu de l'Esperança o Ermita de l'Esperança d'Albocàsser, bé de rellevància local 
 Mare de Déu de l'Esperança o Església de Masricart, església al municipi de la Canonja (el Tarragonès) 

 Església parroquial de la Mare de Déu de l'Esperança (Teresa), lloc de culte a la comarca de l'Alt Palància (Castelló) 

 Santuari de la Mare de Déu de l'Esperança, edifici al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà) 
 Santuari de la Mare de Déu de l'Esperança (Onda), santuari i convent carmelita